Hidrolândia (Ceará), município
 Hidrolândia (Goiás), município

Desambiguações de topônimos